Taeniarchis är ett släkte av fjärilar. Taeniarchis ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Taeniarchis